{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин
|ориг_название      = New Zealand Women's Curling Championship 2013
|год                = 2013
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = Данидин
|арена              = Dunedin Ice Stadium
|дата               = 12—14 июля 2013
|посещаемость       = 
|победитель         = Wendy Becker
|победители         = 
|титул              = 1
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = 
|четвертый          = Wendy Becker
|третий             = Брайди Дональд
|второй             = Kelsi Heath
|первый             = Kathy-Jo Dobson
|запасной           = 
|тренер             = 
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = Chelsea Farley
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = 
|пред               = 
|след               = 
}}Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2013 проводился с 12 по 14 июля 2013 в городе Данидин на арене «Dunedin Ice Stadium».

В чемпионате принимало участие 2 команды.

Победителями чемпионата стала команда скипа Wendy Becker (Wendy Becker стала чемпионом среди женщин в 1-й раз и как скип, и как игрок), победившая в финале команду скипа Chelsea Farley.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2013.

 Формат соревнований 
Две команды играют в серии до трёх побед одной из команд (максимум 5 матчей, ).

Матчи играются в 8 эндов, если после 8-го энда счёт равный, то играется экстра-энд.

 Составы команд 

(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Результаты матчей 

Матч 1 из 5. 12 июля, 13:30

Счёт в серии: 1:0 в пользу Wendy Becker.

Матч 2 из 5. 12 июля, 17:00

Счёт в серии: 1:1.

Матч 3 из 5. 13 июля, 9:00

Счёт в серии: 2:1 в пользу Wendy Becker.

Матч 4 из 5. 13 июля, 13:00

Счёт в серии: 2:2.

Матч 5 из 5. 14 июля, 9:00

Со счётом 3:2 в серии матчей победила команда Wendy Becker.

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2013
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2013
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2013

Спорт в Новой Зеландии в 2013 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Данидине
Июль 2013 года